Singani (Comores) est un village des Comores touché par une éruption volcanique en avril 1977.
 Singani (boisson) est une boisson alcoolisée produite en Bolivie de la famille des aguardiente de raisin.